Мервиль:

Люди 
 Мервиль, Люк — канадский актёр и автор-исполнитель.

Топонимы 
 Мервиль () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Мервиль () — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Мервиль — кантон коммуны Мервиль в департаменте Нор.
 Мервиль () — коммуна во Франции, департамент Од.

См. также 
 Меревиль
 Мёрвиль
 Мервиль-Франсвиль-Плаж